Dettenheim ist ein geographischer Name:

Orte:
 Dettenheim, Gemeinde im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Alt-Dettenheim, heute größtenteils wüste Ortschaft im Gebiet der Gemeinde Dettenheim, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Dettenheim (Weißenburg), Kirchdorf der Stadt Weißenburg in Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Gebäude:
 Schloss Dettenheim, Schlossbau in Dettenheim, Stadt Weißenburg in Bayern, Bayern